Пунсават Кратингдаэнгджим (), имя при рождении Пракорб Удомна, род. 20 ноября 1980 года :en:Sakon Nakhon, Таиланд) — тайский боксёр-профессионал, выступающий во второй легчайшей весовой категории (). Чемпион мира (по версии WBA, вторая легчайшая 2009—2010).

Профессиональная карьера 

Кратингдаэнгджим дебютировал на профессиональном ринге в июне 2001 года. Уже в четвёртом поединке завоевал титул PABA во втором легчайшем весе. Защитил титул 17 раз, параллельно взяв ещё один второстепенный титул, WBA Fedelatin в 2003 году.

С 22 победными боями на профессиональном ринге в августе 2005 года раздельным решением судей победил панамца, Рикардо Кордобу (25-0), и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA.

15 июля 2006 года, Кратингдаэнгджим вышел на ринг с действующим чемпионом WBA, украинцем, Владимиром Сидоренко. Сидоренко победил по очкам и нанёс тайцу первое поражение в карьере.

После поражения, Пунсоват снова завоевал титул PABA и многократно защитил его.

30 апреля 2009 года таец нокаутировал венесуэльца, Рафаэля Эрнандеса и снова завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA. 26 сентября 2009 года нокаутировал в 3-ем раунде, ирландца Бернарда Дюнне (28-1), и завоевал полноценный титул чемпиона мира.

В октябре 2010 года, в третьей защите титула, проиграл чемпионский пояс по очкам японскому боксёру Реру Ли Ли (16-1).

После второго поражения провёл 7 убедительных победных боёв, и стал следующим претендентом на титул непобеждённкого кубинского боксёра, двукратного олимпийского чемпиона, Гильермо Ригондо (11-0).

За два дня до поединка Кратингдаэнгджим провалил тест крови, была проведена повторная проба, которая так же вызвала отклонения в анализе. Супруга Пунсовата утверждала что это связанно генетической особенностью эритроцитарной патологии вызванной талассемией, которой страдает её супруг.

Через день стало известно что у Пунсовата ВИЧ.

В январе 2013 года Пунсават объявил о завершении спортивной карьеры.

Ссылки

Примечания 

Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Люди с ВИЧ/СПИДом